Sezóna 1995/1996 byla 3. ročníkem Slovnaft extraligy. Vítězem se stal tým HC Košice.

Konečná tabulka základní části

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align=center
|1.||Vlastimil Plavucha||HC Košice||47||34||36||70||89||--
|- align=center
|2.||Branislav Jánoš||HK Dukla Trenčín||49||27||32||59||56||25
|- align=center
|3.||Slavomír Ilavský||HC Košice||50||18||34||52||12||--
|- align=center
|4.||Ľubomír Rybovič||HC Košice||44||22||29||51||24||--
|- align=center
|5.||René Pucher||HC Košice||50||25||19||44||8||--
|- align=center
|6.||Peter Bartoš||Martimex ZŤS Martin||36||23||19||42||8||--
|- align=center
|7.||Peter Zůbek||HC Košice||46||19||21||40||12||--
|- align=center 
|8.||Jozef Daňo||HK Dukla Trenčín||40||17||23||40||63||13
|- align=center 
|9.||Pavol Zůbek||HC Košice||34||17||22||39||12||--
|- align=center
|10.||Richard Kapuš||HC Slovan Bratislava||47||17||20||37||51||--
|}

Vyřazovací boje

Čtvrtfinále 
 HC Košice – HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 na zápasy (5:2,5:1,2:4,5:1)
 HK Dukla Trenčín – Spartak Dubnica nad Váhom 3:0 na zápasy (2:1,8:1,5:4)
 Martimex ZŤS Martin – HC Nitra 3:1 na zápasy (4:1,3:0,1:3,4:1)
 ŠKP PS Poprad – HC Slovan Bratislava 1:3 na zápasy (3:4 PP,3:4,6:5 PP,1:5)

Semifinále 
 HC Košice – HC Slovan Bratislava 4:1 na zápasy (3:0,3:2 PP,4:6,8:2,5:4)
 HK Dukla Trenčín – Martimex ZŤS Martin 4:1 na zápasy (2:1 PP,3:2,2:0,3:4 PP,5:3)

O 5. - 8. místo 
 ŠKP PS Poprad – HK 32 Liptovský Mikuláš 2:0 na zápasy (7:3,7:4)
 HC Nitra – Spartak Dubnica nad Váhom 2:0 na zápasy (3:2 PP,6:2)

O 7. místo 
 Spartak Dubnica nad Váhom – HK 32 Liptovský Mikuláš 0:2 na zápasy (2:4,5:8)

O 5. místo 
 ŠKP PS Poprad – HC Nitra 2:0 na zápasy (8:5,4:2)

O 3. místo 
 Martimex ZŤS Martin – HC Slovan Bratislava 1:3 na zápasy (5:6 PP,5:3,2:5,0:2)

Finále

Baráž o extraligu 

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 1995
Lední hokej v roce 1996